Носатов — русская фамилия.
 Носатов, Александр Михайлович (род. 1963) — российский военный деятель, вице-адмирал Военно-Морского Флота России. 
 Носатов, Виктор Иванович (род. 1953) — советский, российский писатель; лауреат Премии ФСБ России (2009).
 См. также 
 Носатовский, Антон Иванович